Sweet Thing – gruppo musicale canadese
 Sweet Thing – album di Georgie Fame del 1966
 Sweet Thing – brano musicale di Van Morrison del 1968
 Sweet Thing – brano musicale dei Rufus del 1975
 Sweet Thing – singolo di Mick Jagger del 1993
 Sweet Thing – album di Boney James del 1997
 Sweet Thing – album dei ThaMuseMeant del 1998
 Sweet Thing – brano musicale di David Bowie del 1974
 Sweet Thing – singolo di Keith Urban del 2008